Novaki (Dubrava)
 Novaki (Sopje)
 Novaki (Sveta Nedelja)
 Novaki (Maruševec)